Diopatrichnus roederensis är en ringmaskart som beskrevs av Kern 1978. Diopatrichnus roederensis ingår i släktet Diopatrichnus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
roederensis